Tichonowka () – nazwa toponimów w Rosji i Kazachstanie

m.in.:

 Tichonowka – wieś w Baszkortostanie
 Tichonowka – chutor w obwodzie wołgogradzkim
 Tichonowka – wieś w Kraju Krasnodarskim
 Tichonowka – wieś w obwodzie kurgańskim
 Tichonowka – wieś w obwodzie kurskim

Zobacz też 
 Wiaczesław Tichonow – aktor – m.in. odtwórca roli Stirlitza w serialu Siedemnaście mgnień wiosny

Strony ujednoznaczniające